Al Perkins peut désigner :
 Al Perkins, un auteur de livres pour enfants, il a participé au scénario du film Le Dragon récalcitrant (1941) ;
  (1944-), un guitariste texan.